Moschin bezeichnet

 den deutschen Name der polnischen Stadt Mosina

Moschin ist der Familienname von

 Gastone Moschin (1929–2017), italienischer Schauspieler